Mehrere Kriegsschiffe der niederländischen Koninklijke Marine tragen den Namen Hr. Ms. Dolfijn (ndl. Delfin) – Hr. Ms. ist die Abkürzung für „Harer Majesteits“ und der Namenspräfix niederländischer Schiffe (Ihrer Majestät Schiff):

Hr. Ms. Dolfijn (1889)
Hr. Ms. Dolfijn (1941) war ein Hilfsminensucher. Der englische Trawler lief 1920 vom Stapel, wurde 1941 von der Niederländischen Marine in Dienst genommen und 1944 wieder entlassen.
Hr. Ms. Dolfijn (1942) war ein U-Boot der britischen U-Klasse. Das Boot lief 1942 vom Stapel und wurde 1952 außer Dienst gestellt.
Hr. Ms. Dolfijn (1948) war ein U-Boot der britischen Taciturn-Klasse (T-Klasse). Das Boot lief 1942 mit dem Namen HMS Taurus vom Stapel und wurde von der britischen Marine im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Zwischen 1948 und 1953 setzte die niederländische Marine das U-Boot unter dem Namen Dolfijn ein. Das U-Boot wurde 1960 verschrottet.
Hr. Ms. Dolfijn (1960) war ein U-Boot der niederländischen Dolfijn-Klasse. Das Boot lief 1959 vom Stapel und wurde 1982 außer Dienst gestellt.
Hr. Ms. Dolfijn (S808) ist ein U-Boot der niederländischen Walrus-Klasse. Das Boot lief 1990 vom Stapel und ist seit 1993 im aktiven Einsatz.

Dolfijn